Утиноура (Кагосима) — город в Японии, расположен в префектуре Кагосима, остров Кюсю. 
 Утиноура — японский космодром на побережье Тихого океана, расположен неподалёку от города Утиноура.